Rudert ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Rudert (1897–1954), deutscher Redakteur und Zeitungsherausgeber
 Constance Rudert (* 1977), deutsche Musikerin, Sängerin, Liedtexterin und Komponistin
 Siegfried Rudert (1932–1980), deutscher Hochschullehrer und Maschinenbauingenieur
 Willy Rudert (1884–1949), deutscher Heimat- und Mundartschriftsteller